Robin Gartner (né le  à Nacka en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || HV 71 || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || HV 71 || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||43 ||4 ||5 ||9 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || IK Oskarshamn || Allsvenskan ||36 ||2 ||5 ||7 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Mora IK || Allsvenskan ||51 ||2 ||10 ||12 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Mora IK || Allsvenskan ||50 ||5 ||21 ||26 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Mora IK || Allsvenskan ||49 ||8 ||20 ||28 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Örebro HK || Allsvenskan || 50|| 3|| 11|| 14|| 24|| 16|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
|2013-2014 || Örebro HK || SHL || 36|| 0|| 5|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Leksands IF || SHL ||52 || 2||12 || 14|| 12|| 7|| 0||1 ||1 ||  0
|-
|2015-2016|| Karlskrona HK || SHL || 52 || 2 || 8 || 10 || 10 || 5 || 0 || 1|| 1 || 4
|-
|2016-2017|| Karlskrona HK || SHL ||  49|| 2|| 5|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018|| HC Bolzano ||EBEL || 54 || 2 || 24 || 26 || 14 || 18 || 4 || 7|| 11 || 4
|-
|2018-2019|| EC Klagenfurt AC||EBEL|| 53 || 2 || 25 || 27 || 18 || 9 || 0 || 0|| 0 || 0
|-
|2019-2020|| Dornbirner EC || EBEL || 34|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || EC Kitzbühel || Alps HL || 34|| 5|| 18|| 23|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en novembre 1988
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Mora IK
Joueur du Örebro HK
Joueur du HV 71
Joueur du Leksands IF
Naissance à Nacka
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du HC Bolzano